Задлер — фамилия.

Известные носители:
 Задлер, Беньямин (род. 1971) — немецкий киноактёр.
 Задлер, Василий Карлович (1836—1899) — русский врач, сын К. К. Задлера.
 Задлер, Йозеф (1791—1849) — венгерский ботаник.
 Задлер, Карл Карлович (1801—1877) — российский медик и историк-любитель.
 Задлер, Логин Карлович (1842—1885) — российский пианист, сын К. К. Задлера.
 Задлер, Николай Васильевич (1884—1922) — русский военный, капитан 2-го ранга; сын В. К. Задлера.

См. также